Karol Hoffmann – (1913-1971) triplista e altista polacco
Karol Hoffmann – (1989) triplista polacco